Bovell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bovell (* 1962), australischer Schriftsteller
 Dennis Bovell (* 1953), britischer Gitarrist, Bassist und Plattenproduzent
 George Bovell (* 1983), Schwimmer aus Trinidad und Tobago
 James Bovell (1817–1880), Mediziner
 Nick Bovell (* 1986), Schwimmer aus Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Bowell
 Bovill
 Bovel